Людина нізвідки (, ):

 Людина нізвідки (фільм, 1937) — французький фільм-драма 1937 року. Режисер П'єр Шеналь.
 Людина нізвідки (фільм, 1961) — комедія, Мосфільм, 1961 рік. Режисер Ельдар Рязанов.
 Людина нізвідки (фільм, 2010) — фільм, Росія, 2010 рік.
 Людина нізвідки (телесеріал) — російський телесеріал 2013 року, продовження фільму 2010 року.

Див. також 

  — , кінофільм, Італія, 1966 рік, , 2004.
  (, , ) — телесеріал на каналі UPN (США) у 1995—1996 роках.
 Людина без минулого () — фільм фінського кінорежисера Акі Каурісмякі (2002)
  () — трилер, Південна Корея, 2010 рік.
  (багатозначність)
  (багатозначність)